Василий Михайлович Лотков () — советский футболист, нападающий, тренер. Мастер спорта СССР.

Начал выступления в команде Морского завода, Кронштадт. В чемпионате СССР играл за «Электрик» (1936—1939), «Динамо» Ленинград (1940—1941), «Динамо» (Ленинград) (1944—1951). В 1936—1941, 1944—1947 также выступал за сборную Ленинграда. В Кубке СССР 1953 играл за «Динамо-2» Ленинград.

В сезоне 1946/47 года, а также в 1948—1950 годы, играл в хоккей с шайбой за «Динамо» Ленинград.

Тренировал ленинградские клубы «Трудовые резервы» (1956—1960), «Динамо» (1960—1961), «Светлана» (1962—1973) игравшую в первенстве Ленинграда. Под его руководством в 1969 году клубная команда «Светлана» стала чемпионом Ленинграда.

Достижения 
 Финалист Кубка СССР: 1938

Примечания

Ссылки 
 На сайте footbook.ru
 Ю. Лукосяк. «Кто есть кто в петербургском футболе», 2011. С. 150

Футболисты СССР
Игроки ФК «Красная заря»
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Динамо-2» Ленинград
Футбольные тренеры СССР
Хоккеисты по алфавиту
Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Динамо» Ленинград
Спортсмены нескольких видов спорта
Тренеры ФК «Трудовые резервы» Ленинград
Тренеры ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Мастера спорта СССР